Стабилометри́я, стабилографи́я, стабилометри́ческое исследование — способ количественного исследования характеристик управления позой у человека, на основе измерения координат центра давления в плоскости опоры, осуществляемый с помощью стабилоплатформы. Является одним из частных исследовательских методов в направлении, часто определяемом как постурология (исследования позы), особенно актуальным для практической медицины, физиологии, биомеханики, спорта.

Процедура 

Для стабилометрического исследования человек размещается на стабилоплатформе чаще всего стоя вертикально, двумя ногами, руки свободно вдоль тела, голова прямо, взгляд перед собой. 

Московский консенсус по применению стабилометрии и биоуправления по опорной реакции уточняет, что:
Выбор, обоснованность способа размещения человека на стабилоплатформе, зависит от целей процедуры…
Часто используют функциональные тесты, например варианты пробы Ромберга.

Основные понятия, методики, показатели 
Московский консенсус по применению стабилометрии и биоуправления по опорной реакции, являющийся соглашением специалистов, определяет основные понятия, требования, условия реализации методик.

В консенсусе описаны основные показатели исследования. В частности, для расчётных показателей, выражаемых в единицах СИ, выделяют:
 L — длина статокинезиограммы, мм;
 V — скорость центра давления, мм/с;
 S — площадь статокинезиограммы, мм²;
 Fx — частота колебаний по оси Х, Гц;
 Fy — частота колебаний по оси Y, Гц;
 A — механическая работа, Дж.

Условия добросовестной разработки и реализации методик предполагают последовательное соблюдение следующих принципов:
 соблюдение установленных требований к оборудованию;
 адекватный выбор методики исследования;
 корректная обработка результатов измерений и адекватный выбор анализируемых показателей;
 обоснованные умозаключения на основе полученных данных.

Применение 
Большое распространение стабилография получила в практическом здравоохранении. Стабилометрия под кодом A05.23.007 включена в российские стандарты оказания медицинской помощи в качестве диагностической процедуры при ряде заболеваний нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Исследования характеристик позы человека на стабилоплатформе проводятся с различными целями, в различных областях, не только в медицине, но и в спорте и иных сферах, например психофизиологии и психологии.

Персоны 

Гурфинкель, Виктор Семенович
Левик, Юрий Сергеевич
Слива, Сергей Семенович

Примечания

Ссылки 
 Московский консенсус по применению стабилометрии и биоуправления по опорной реакции в практическом здравоохранении и исследованиях

Медицина
Функциональная диагностика
Неврология
Физиология
Биомеханика
Спортивная медицина
Спортивная физиология